Александр Бойчук:
 Бойчук, Александр Андреевич (род. 1950) — украинский математик, член-корреспондент НАН Украины.
 Бойчук, Александр Григорьевич (род. 1952) — советский фигурист.
 Бойчук, Александр (род. 1997) — молдавский футболист.